Hepta steht für:
 hepta, griechisches Zahlwort für 7
 Hepta (Spiel), Brettspiel von Alex Randolph